Slovo noha má více významů:

 noha – část těla
 diabetická noha, označení pro konkrétní zdravotní problém při diabetes
 noha také je podpůrná součást nějakého zařízení či předmětu – např. stolu, židle apod.

biologie

 lidově třeň hub – spodní část plodnice
 noha v bryologii – spodní část sporofytu mechů, propojuje sporofyt a gametofyt
 bršlice kozí noha – rostlina

příjmení osob
 Emil Noha (1837–1921) – moravskoněmecký politik, zemský poslanec, starosta Šternberka
 František Xaver Noha (1894–1918) – český voják, jeden z vůdců Rumburské vzpoury
 Jakub Noha (* 1950) – český písničkář
 Jan Noha (1894–1982) – český římskokatolický duchovní
 Jan Noha (1908–1966) – český básník, spisovatel, překladatel
 Leoš Noha (* 1968) – český herec
 Václav Noha (* 1940) – český fotbalista

hudba
 N.O.H.A. (Noise Of Human Art) – hudební skupina

sitkom
 Noha 22 –  televizní sitcom, premiérově uvedený v roce 2011 na TV Barrandov

Externí odkazy 
 

Česká příjmení